Il certificato di conformità EAC (EurAseC Conformity: EAC, ) è una attestazione di conformità  che conferma (certifica) con il marchio apposto sui prodotti che questi sono stati considerati e valutati conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC). La certificazione di conformità  EAC è , di fatto, il superamento dei regolamenti nazionali dei singoli stati costituenti l'unione doganale (Russia, Bielorussia, Kazakhstan, Armenia e Kirghizistan). Tale certificazione sostituisce nella quasi totalità dei casi quelle che erano le certificazioni nazionali (Gost-R, Gost-K, Gost-Belt)  rendendo in tal modo possibile una volta ottenuta la certificazione la libera circolazione dei prodotti all'interno dello spazio doganale comune senza ulteriori vincoli e/o restrizioni. Il sistema di conformità EAC, sia nella forma dichiarativa che in quella certificativa, usa il cosiddetto sistema certificativo delle terze parti o del "terzo garante" vale a dire il metodo certificativo attraverso il quale un soggetto giuridico terzo denominato Applicant (in russo Заявитель) si renderà garante nel territorio EurAseC della qualità e della conformità dei prodotti.

Il certificato è entrato in uso nell'agosto 2013.

Note

Voci correlate 
 Unione doganale eurasiatica

Altri progetti 

Marchi di certificazione